В данном списке представлена информация о хет-триках, забитых действующим аргентинским футболистом Лионелем Месси в течение всей карьеры. Первый хет-трик Месси сделал 10 марта 2007 года, это произошло в матче «Эль-Класико» против мадридского «Реала». 5 июня 2022 года аргентинец сделал свой на данный момент последний хет-трик в карьере. Всего же он сделал 56 хет-триков, 36 из которых — в чемпионате Испании, что является наивысшим результатом в истории данного турнира. Также Месси совместно с Криштиану Роналду является рекордсменом по количеству хет-триков в Лиге чемпионов и удерживает рекорд по количеству сделанных хет-триков за один сезон чемпионата Испании (8).

Хет-трики

Статистика

Примечания 

Футбольные списки
Футбольная статистика
Лионель Месси